Långhalsen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

I Södermanland har flera sjöar bildats av att en ursprungligen sammanhängande sjö sänkts.
Långhalsen, Södermanland
Långhalsen (Bettna socken, Södermanland), sjö i Flens kommun och Katrineholms kommun,  (5,72 km²)
Långhalsen (Bärbo socken, Södermanland), sjö i Flens kommun och Nyköpings kommun,  (13,2 km²)
Långhalsen (Lerbo socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (1,06 km²)
Långhalsen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Långhalsen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn